Testačo ima više značenja:
 Testačo (Peruđa)
 Testačo (Terni)